Nozaki ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Nozaki (1912–2003), US-amerikanischer Filmarchitekt
 Hitoshi Nozaki (1922–2019), japanischer Chemiker
 Keita Nozaki (* 1990), japanischer Fußballspieler
 Kyoko Nozaki (* 1964), japanische Chemikerin
 Masaya Nozaki (* 1993), japanischer Fußballspieler
 Yōsuke Nozaki (* 1985), japanischer Fußballspieler